

Geografia 
 Lagardelle – comune francese nella regione dell'Occitania
 Lagardelle-sur-Lèze – comune francese nella regione dell'Occitania

Persone 
 Hubert Lagardelle – sindacalista francese